Riccardo Truccolo – cestista italiano
 Sandra Truccolo – arciera italiana
 Wilma Truccolo – conosciuta come Karin Well, attrice e modella italiana